Viterbo bezeichnet
 die italienische Stadt Viterbo
sowie 
 die italienische Provinz Viterbo.

folgende Personen tragen den Namenszusatz Viterbo nach Ihrem Geburtsort:
 Annius von Viterbo, Antiquar und Historiker
 Gottfried von Viterbo, Dichter
 Pier Francesco da Viterbo, Architekt
 Rosa von Viterbo, Mystikerin, Heilige
 Valentin von Viterbo, Märtyrer und Heiliger
 Aegidius de Viterbo oder Egidio da Viterbo, Theologe, Humanist und Generalprior des Augustinerordens

Viterbo ist der Familienname folgender Personen:
 Claude Viterbo (* 1961), französischer Mathematiker
 Francisco Marques de Sousa Viterbo (1845–1910), portugiesischer Dichter, Archäologe, Historiograph und Journalist
 Jorge Viterbo Ferreira (* 1994), portugiesischer Schachspieler
 Patricia Viterbo (1939–1966), französische Schauspielerin